Miejscowości w USA:
 Knoxville – jednostka osadnicza w stanie Georgia, w hrabstwie Crawford
 Knoxville – miasto w stanie Arkansas, w hrabstwie Johnson
 Knoxville – miasto w stanie Illinois, w hrabstwie Knox
 Knoxville – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Knoxville – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Tioga
 Knoxville – miasto w stanie Tennessee, w hrabstwie Knox
Gminy w USA:
 Knoxville (ang. Knoxville Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marion
 Knoxville (ang. Knoxville Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Ray